Table des caractères Unicode U+10500 à U+1052F.

Elbasan 
Ces caractères sont utilisés dans l'alphabet elbasan.

Table des caractères

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (10000-10FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

01050